Siphon est un nom commun qui peut désigner :
__notoc__

Mécanique des fluides 
Le siphon peut être utilisé de diverses façons, mais il s'agit dans tous les cas d'une canalisation (ou tuyau) entièrement remplie de liquide, qui permet de faire circuler ce liquide entre deux bassins (ou récipients). L'intérêt est que la canalisation (ou le tuyau) de jonction n'a pas forcément une altitude constante ou régulière sur toute sa longueur. Les cas de figure les plus courants sont :

 Siphon, dispositif ou configuration hydraulique qui empêche le passage de l'air par un dispositif installé sur une canalisation ou une latrine, 
 Siphon, passage entièrement noyé d'un cours d'eau souterrain, en  spéléologie.
 Siphon, tuyau servant à transvaser des liquides. On pratique le siphonnage.
 Pont-siphon, pont qui permet de faire franchir un obstacle à une charge liquide en utilisant le principe du siphon.
 Siphon, bouteille équipée d'un dispositif permettant d'éjecter son contenu, généralement de l'eau de Seltz.

Autres

En anatomie 
 Au niveau du sinus caverneux, l'artère carotide interne décrit un siphon carotidien

En biologie 
 Aristoloche siphon (Aristolochia macrophylla, encore appelée « pipe des Hollandais ») : plante de la famille des Aristolochiaceae.
 Siphon, un des noms vernaculaires de l'Ageratina riparia
 En botanique, le siphon est un mycélium (partie végétative de champignon) continu du mucor (Mucorales), formant comme un tube allongé sans cloisonnement cellulaire.
 Une structure siphonée est un ensemble de cellules d'un organisme ayant mis en commun leur cytoplasme par disparition des cloisons cellulaires. Des noyaux sont éparpillés au sein d'un cytoplasme en continuité retenu par les parois extérieures seulement. On rencontre ces structures chez certains champignons et certaines algues.
 Le siphon est un organe animal (mollusques, larves de moustiques) en forme de tube, qui permet de faire pénétrer ou sortir l'eau ou l'air du corps de l'animal.

En cuisine 
 Un siphon est une bouteille métallique sous pression qui sert à expulser une préparation sous forme de mousse à l'aide de l'injection d'un gaz. Il est majoritairement utilisé pour faire de la crème fouettée instantanément ou pour faire des espumas. Les modèles avec tête en matière plastique peuvent être dangereux, certains mêmes mortels

En informatique 
 Siphon, est un logiciel client de VoIP pour iPhone permettant de téléphoner en illimité via un réseau internet Wi-Fi.

En médecine 
 Un siphon est un dispositif utilisé pour effectuer des vidanges ou des lavements.

En sciences et techniques 
 En laboratoire, un siphon est une bouteille de forme enflée au milieu de sa hauteur, bouchée hermétiquement, dans laquelle de l'eau chargée d'acide carbonique dégage du gaz par un orifice prévu à cet effet.
 En métallurgie, le procédé de coulage à siphon de pièces moulées consiste à alimenter le moule par la partie inférieure permettant ainsi une alimentation continue et une amélioration de l’homogénéité du métal.
 En météorologie, un siphon est un tourbillon de vent qui remonte sur la mer, en forme de colonne aspirante.

Références